Бабићи могу да буду:

 Бабићи (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ 
 Бабићи (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Бабићи (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Бабићи (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора
 Бабићи (Грачаница), насеље у општини Грачаница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Бабићи (Каштелир-Лабинци), насеље у општини Каштелир-Лабинци, Истра, Република Хрватска
 Бабићи (Умаг), насеље у саставу Града Умага, Истраска жупанија, Република Хрватска